Бояка́ () — один из департаментов Колумбии. Располагается в центральной части страны, имеет небольшой участок границы с Венесуэлой. Административный центр — город Тунха.

История 
На территории современного департамента Бояка в 1819 году произошёл ряд сражений за независимость от Испании, в том числе решающая битва при реке Бояке.
Вследствие тех событий департамент Бояка неформально именуется «Землёй Свободы».

На территории департамента расположен археологический парк Монкира, известный также под названием , буквально «маленькая преисподняя», и крупнейшее в стране озеро Тота.

Административное деление 
Департамент Бояка состоит из 13 провинций, которые делятся на 123 муниципалитета:

Провинции 

 Центральная (Centro)
 Гутиеррес (Gutiérrez)
 Ла-Либертад (La Libertad)
 Ленгупа (Lengupá)
 Маркес (Márquez)
 Неира (Neira)
 Северная (Norte)
 Западная (Occidente)
 Восточная (Oriente)
 Рикаурте (Ricaurte)
 Сугамухи (Sugamuxi)
 Тундама (Tundama)
 Валдеррама (Valderrama)

 Специальная зона Манехо-де-Бояка (Zona de Manejo Especial de Boyacá)
 Фронтерисо (Distrito Fronterizo)

Муниципалитеты 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии